Renault Samsung Motors
 Rotterdam School of Management, Erasmus University
Rotterdamse Sportvereniging Mercurius, een voormalige Nederlandse voetbalclub uit Rotterdam-Charlois
 RSM Nederland, adviseur op het gebied van Audit, Tax en Consulting en onderdeel van het wereldwijde netwerk RSM International.